Проклятие () — мексиканский 324-серийный телесериал ужасов с элементами детектива, триллера и фэнтези 1983 года производства компании Televisa. Является первым представителем данного жанра (затем последуют Странное возвращение Дианы Саласар и Волчица). Лауреат премий ACE, La maravilla и TVyNovelas.

Сюжет 
Дона Беатрис Перальта — вдова, после смерти супруга занимается воспитанием своих детей Вирджинии и Хуана. Повстречав миллионера Энрике де Мартино, недолго думая, соглашается выйти за него замуж. Переехав вместе с детьми в его особняк, где живут трое его сыновей от первого брака — Хорхе, Сесар и Рауль, Беатрис поняла, что под видом добродушного человека в Энрике скрывается зло. Оказалось, что это он споил свою первую супругу Нору. «Хуанито» обладает паранормальными способностями и знает все злые мысли своего отчима. Дон Энрике завсегдатай подозрительных заведений, где под видом врачей принимают посетителей потомственные ведьмы и гадалки. По ходу действия сериала происходит ряд загадочных ритуальных убийств, совершённых с целью заговора, раскрытие которых — дело чести лейтенанта Лариоса.

Создатели телесериала

В ролях 
 Жаклин Андере — Донья Беатрис Перальта вдова де Айала/вдова де Мартино
 Эрнесто Алонсо — Дон Энрике де Мартино
 Норма Эррера — Донья Нора Вальдес де Мартино
 Умберто Сурита — Хорхе де Мартино Вальдес
 Кармен Монтехо — Донья Эмилия Мартино
 Серхио Хименес — Рауль де Мартино Вальдес/Дамиан Хуарес
 Мария Сорте — Патрисия Лара
 Эрика Буэнфиль — Вирхиния «Вики» Айала Перальта
 Эмилия Карранса — Мария де Рейна
 Глория Майо — Ева
 Арсенио Кампос — Альваро
 Серхио Гойри — Сесар де Мартино Вальдес
 Ребека Хонес — Рут Рейна
 Эдуардо Яньес — Диего Флорес
 Альба Нудия Диас — Сара
 Альфредо Леаль — Рикардо Айала/Роберто Айала
 Хорхе дель Кампо — Фелипе Рейна
 Альфонсо Меса — лейтенант Лариос
 Патрисия Рейес Спиндола — Теодора
 Карлос Брачо — Педро Хименес
 Джина Романд — Алисия
 Армандо Арайса — Хуан «Хуанито» Айала Перальта
 Ана Патрисия Рохо — Лилиана
 Моника Мартель — Альма Бауэр
 Ракель Ольмедо — Юлиана Пиетри
 Эктор Саэс — Хоао
 Нерина Феррер — Лорена де ла Гарса
 Барбара Эрмен — Лурдес «Лулу»
 Гильермо Агилар — Мейер
 Малена Дория — Соледад
 Анхелика Чайн — Синтия
 Эдуардо Линьян — Альберто Пиетри
 Рой Россельо
 Кармен Белен Ричардсон — Инес
 Луис Энрике Гусман Пиналь — Франсиско «Пако»
 Мигель Пальмер — Армандо Рамос
 Хавьер Массе — Луиджи (Глава Братства)
 Рей Паскуаль — Риоха
 Эрик дель Кастильо — Карлос Рейес

Административная группа 
 Оригинальный текст: Фернанда Вильели
 Музыкальная тема заставки: Hombre
 Вокал: Норма Эррера
 Оператор-постановщик: Карлос Санчес Суньига
 Режиссёр-постановщик: Рауль Арайса
 Продюсер: Эрнесто Алонсо

Награды и премии 
Всего телесериал был номинирован 16 раз, из которых победу одержал в 12-ти номинациях:

ACE — 4 победы из 4 номинаций 
 Лучшая актриса — Норма Эррера.
 Лучший режиссёр-постановщик — Рауль Арайса.
 Умберто Сурита получил премию за лучшее мужское откровение.
 Эрнесто Алонсо получил премию за лучший телесериал.

La maravilla — 3 победы из 5 номинаций 
 Эрнесто Алонсо получил сразу две премии в номинациях:
 Лучший злодей;
 Лучший телесериал.
 Лучший актёр второго плана — Умберто Сурита.

TVyNovelas — 5 побед из 8 номинаций 
 Лучший актёр второго плана — Эрнесто Алонсо.
 Лучший злодей — Умберто Сурита.
 Лучшие детские актёры — Армандо Арайса и Ана Патрисия Рохо.
 Серхио Гойри получил премию за лучшее мужское откровение.

Критика 
В тех странах мира, где транслировался сериал, было подвергнуто критике наличие большого числа страшных сцен с мистическим наполнением. Зрители отказывались смотреть «Проклятие» по причине боязни и страха. В Чили после показа первых двух серий сериал был снят с эфира, но спустя годы показ был возобновлён, и телезрители смогли увидеть его от начала до конца.

Примечания

Ссылки 
 Подробная информация.
 Подробная информация.

Телесериалы Мексики 1983 года
Детективные телесериалы Мексики
Мистические телесериалы Мексики
Телесериалы-триллеры Мексики
Телесериалы ужаса
Фантастические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Теленовеллы — лауреаты премии ACE
Теленовеллы — лауреаты премии La Maravilla
Теленовеллы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Экранизации произведений Фернанды Вильели
Телесериалы на испанском языке